Jules e Gédéon Naudet – registi francesi
 Leopoldina Naudet – religiosa italiana